CWI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Automatic Weather Observing / Reporting System, Clinton Municipal (Iowa), Stati Uniti